Čisté ruce je název několika protikorupčních akcí v různých zemích.

 Akce Čisté ruce – v roce 1998 v České republice
 Mani pulite – na počátku 90. let v Itálii